Zula se refiere al término en árabe, que puede ser:

 Zula (ciudad), ciudad en Eritrea.
 Zula (videojuego), videojuego turco del año 2015.
 Zula Hula, corto animado de Beety Boop.
 Zula Pogorzelska, actriz de cine polaca.